19-я стрелковая Воронежско-Шумлинская Краснознамённая, орденов Суворова и Трудового Красного Знамени дивизия — тактическое соединение Рабоче-крестьянской Красной армии. Принимала участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 19 сд.

История 
Сформирована 21 июля 1922 года в Тамбове из ряда частей Московского военного округа как 19-я стрелковая дивизия.

Межвоенный период 
22 июня 1923 года переименована в 19-ю Тамбовскую стрелковую дивизию.

В конце сентября 1924 года возникла угроза уничтожения совкой озимых посевов в районах Воронежской губернии. На борьбу с ней были направлены допризывники и личный состав дивизии, в результате самоотверженной работы они спасли больше половины урожая. 2 марта 1925 года Президиум ВЦИК за активное участие в спасении озимых посевов от сельхозвредителей в Воронежской губернии наградил дивизию орденом Трудового Красного Знамени.

16 июня 1925 дивизии присвоено почётное наименование «Воронежская» и переименована в 19-ю Воронежскую стрелковую ордена Трудового Красного Знамени дивизию. Входила в состав 3-го стрелкового корпуса. В сентябре 1939 года разворачивается в три дивизии: на её базе формируются 120-я стрелковая дивизия, 149-я стрелковая дивизия, а на базе 55-го стрелкового полка разворачивается новая 19-я стрелковая дивизия.

В период Великой Отечественной войны 
К началу Великой Отечественной войны в её состав входили 32, 282, 315-й стрелковые, 90-й артиллерийский, 103-й гаубичный артиллерийский полки.

Впервые в бой с немецко-фашистскими войсками дивизия вступила 19 июля 1941 года районе города Ельня в составе 24-й армии Западного фронта. Принимала участие в Ельнинской наступательной операции, Битве под Москвой, Ржевско-Вяземской наступательной операции 1942 года, Ржевско-Сычёвской наступательной операции, Харьковской оборонительной операции 1943 года, Белгородско-Харьковской наступательной операции, Полтавско-Кременчугской наступательной операции, Пятихатской наступательной операции, Березнеговато-Снигирёвской наступательной операции, Одесской наступательной операции, Кишинёвско-Измаильской наступательной операции, Белградской наступательной операции 1944, Дьерской наступательной операции, Братиславско-Брновской наступательной операции.

Участвовала в освобождении городов Ельня, Руза, Краснограда, Бобринеца, Братиславы, Шумла (Шумен) (Освобождён 9 сентября 1944 г.). За образцовое выполнение заданий командования на территории Болгарии ей было присвоено почётное наименование «Шумлинской» (27 сент. 1944). Форсировала Северский Донец, Ингулец, Днестр, Прут, Южный Буг, Днепр и Дунай. В ходе Белградской операции дивизия З октября 1944 года вступила на территорию Югославии, в ноябре форсировала р. Дунай в районе г. Апатин и в сложных условиях горно-лесистой местности вела ожесточённые бои с гитлеровцами на его левом берегу. За проявленное в этих боях мужество и воинское мастерство была награждена орденом Суворова 2-й степени (6 янв. 1945).

В 1945 году сражалась на территории Венгрии и Чехословакии в составе 46-й и 7-й гвардейской армий 3-го и 2-го Украинских фронтов. За отличие в боях при освобождении г. Братислава награждена орденом Красного Знамени (17 мая 1945).

11 мая 1945 закончила войну на берегах реки Влтава в районе г. Бенешов. За годы войны дивизия уничтожила и захватила в плен тысячи вражеских солдат и офицеров, вывела из строя большое количество техники и оружия противника. За мужество и героизм, проявленные в боях, высокое воинское мастерство личного состава около 9 тысяч солдат и офицеров награждены орденами и медалями, 5 удостоены звания Героя Советского Союза.

1941 год

1942 год 
28 августа 169-й миномётный полк вошёл в подчинение 5-й армии занял боевой порядок в районе д. Триседы Кармановского района Смоленской области и поддержал 19-ю стрелковую дивизию.

1943 год

1944 год

1945 год

После войны 
В 1945 году дивизия прибыла в Северо-Кавказский военный округ и была дислоцирована в г. Дзауджикау.
В мае — июне 1946 года 19-я стрелковая дивизия была переформирована в 11-ю отдельную стрелковую бригаду. Все батальоны бригады дислоцировались в городе Орджоникидзе (1944—1954 гг. Дзауджикау, с 1990 Владикавказ).

В августе 1949 года 11-я отдельная стрелковая бригада была развёрнута в 19-ю горнострелковую дивизию 12-го горнострелкового корпуса.

31 мая 1954 года 19-я горнострелковая дивизия стала называться 19-й стрелковой дивизией 12-го армейского корпуса. В марте 1957 года 19-я стрелковая дивизия была переформирована в 92-ю мотострелковую дивизию.

Подчинение 
 Резерв Ставки Верховного Главнокомандования, 24-я армия, 53-й стрелковый корпус — с 15.07.1941 года
 Резервный фронт, 24-я армия — с июля по октябрь 1941 года
 Западный фронт — октябрь-ноябрь 1941 года
 Западный фронт, 43-я армия — с ноября по декабрь 1941 года
 Западный фронт, 5-я армия — с января по ноябрь 1942 года
 Западный фронт — с ноября 1942 по февраль 1943 года
 Юго-Западный фронт — с февраля по март 1943 года
 Воронежский фронт (Юго-Западный фронт), 3-я танковая армия — с марта по май 1943 года
 Юго-Западный фронт (Степной фронт) — с мая по август 1943 года
 Степной фронт (2-й Украинский фронт), 7-я гвардейская армия — с августа по декабрь 1943 года
 2-й Украинский фронт (3-й Украинский фронт), 57-я армия — с декабря 1943 по январь 1945 года.
 2-й Украинский фронт, 46-я армия — с января по апрель 1945 года.
 2-й Украинский фронт, 7-я гвардейская армия — с апреля по май 1945 года.
…
 12-й горнострелковый корпус — с 1949 года

Состав

1941—1945 
 32-й стрелковый Дунайский Краснознамённый полк
 282-й стрелковый полк (до 10.12.1941)
 1310-й стрелковый полк (с 24.12.1941)
 315-й стрелковый полк
 90-й артиллерийский полк
 103-й гаубичный артиллерийский полк (до 09.1941)
 253-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 88-я отдельная разведывательная рота
 132-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 133-й отдельный сапёрный батальон
 556-й (92-й) отдельный батальон связи (525-я отдельная рота связи)
 117-й (88-й) медико-санитарный батальон
 91-я отдельная рота химический защиты
 299-я автотранспортная рота
 288-я полевая хлебопекарня
 176-й дивизионный ветеринарный лазарет
 173-я полевая почтовая станция
 806-я полевая касса Госбанка
 478-й отдельный миномётный дивизион (расформирован 25.11.42)

Периоды вхождения в состав Действующей армии:
 15 июля 1941 года — 11 мая 1945 года.

Командование 
Командиры
 Блажевич, Иосиф Францевич (12.08.1922 — 26.11.1922)
 Ефремов, Михаил Григорьевич (03.04.1924 — 01.07.1926)
 Болдин, Иван Васильевич (23.11.1928 — 24.06.1929)
 Морозов, Василий Иванович (30.04.1931 — 04.06.1937), с 1935 комдив
 Кириллов, Николай Кузьмич (04.06.1937 — февраль 1938), полковник
 Орлов, Николай Иванович (февраль 1938 — август 1939), полковник, с 09.02.1939 комбриг
 Овчинников, Михаил Николаевич (август 1939 — 10.02.1941), комбриг, с 4.06.1940 генерал-майор
 Котельников, Яков Георгиевич (10.02.1941 — 01.10.1941), генерал-майор (пропал без вести ??.10.1941), отстранён от должности в конце августа 1941 года
 Утвенко, Александр Иванович (02.10.1941 — 26.12.1941), полковник, временно исполнял должность командира дивизии с конца августа 1941
 Дронов, Николай Сергеевич (27.12.1941 — 10.11.1942), генерал-майор
 Гоголицын, Георгий Алексеевич (11.11.1942 — 06.06.1943), полковник
 Лазарев, Павел Ефимович (10.06.1943 — 08.12.1944), полковник, с 17.01.1944 генерал-майор (погиб 08.12.1944 при артобстреле противника, похоронен на Втором Христианском кладбище г. Одессы)
 Палаткин, Роман Матвеевич (10.12.1944 — 29.12.1944), полковник
 Салычев, Степан Васильевич (30.12.1944 — 03.07.1946), полковник.
 03.07.1946 — 03.01.1948 генерал-майор Фёдоров, Павел Сергеевич
 03.01.1948 — 04.04.1948  генерал-майор Аскалепов, Василий Семёнович (умер 24.04.1948)
 17.01.1949 — 10.06.1951 генерал-майор Чувырин, Серафим Михайлович
 18.06.1951 — 10.05.1954 генерал-майор Блинов, Филипп Акимович
 05.07.1954 — 13.10.1958 полковник, с 27.08.1957 генерал-майор Тютиков, Александр Иванович
Заместители командира
 …
Начальники штаба
 …
 Романенко, Павел Степанович (??.06.1945 — ??.08.1945), полковник.
 …
Начальники артиллерии
 …
 Фёдоров, Юрий Михайлович (1941—1942), полковник.
 …

Отличившиеся воины

Газета 
Выходила газета «Доблесть». Редактор — майор Гришаев Сергей Иванович (1914-?)

Награды 
 16 марта 1925 года —  Орден Трудового Красного Знамени — награждена постановлением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета за проявленную энергию и инициативу в борьбе в озимым червём, в результате чего был спасён озимый посев в Воронежской губернии.
 16 июня 1925 года — присвоено наименование «Воронежская».
 27 сентября 1944 года — почётное наименование «Шумлинская» — присвоено приказом Верховного Главнокомандующего № 0319 от 27 сентября 1944 года за отличие в боях за овладение городом Шумен (Шумла) 9 сентября 1944 года.
 6 января 1945 года —  Орден Суворова II степени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях в немецкими захватчиками при форсировании Дуная и прорыве обороны противника и проявленные при этом доблесть и мужество.
 17 мая 1945 года —  Орден Красного Знамени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом Братислава и проявленные при этом доблесть и мужество.

Награды частей дивизии:
 32-й стрелковый Дунайский Краснознамённый полк
 315-й стрелковый орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полк
 1310-й стрелковый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого (II степени) полк
 90-й артиллерийский ордена Кутузова полк

Известные люди, связанные с дивизией

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 Воронежско-Шумлинская стрелковая дивизия//Великая Отечественная война 1941—1945:энциклопедия /главный редактор генерал армии, профессор М. М. Козлов. и др./ — М.,Советская энциклопедия, 1985.-C.-179
 Горбачёв А. Н. Военные газеты периода 1900—2018 гг. из фондов Российской Государственной библиотеки и архивов РФ: Краткий справочник. М., Infogans, 2019
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975). Том 4. Командный состав Сухопутных войск (армейское и дивизионное звенья). Часть первая. — Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2019. — 428 с. — ISBN 978-601-7887-31-5. — С.119—122.

Ссылки 
 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета 
 Справочник 
  19 стрелковая дивизия на сайте «Память народа 1941—1945» 

Стрелковые дивизии СССР
Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1922 году
Воинские части, награждённые орденом Трудового Красного Знамени